La Supercoppa di Russia 2013 (ufficialmente ) è stata l'undicesima edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 13 luglio 2013 allo Stadio Olimp-2 di Rostov sul Don tra il , vincitore della Prem'er-Liga 2012-2013 e della Coppa di Russia 2012-2013, e lo , secondo classificato nella Prem'er-Liga 2012-2013.

A conquistare il titolo è stato il CSKA Mosca che ha vinto per 3-0 con reti di Keisuke Honda (doppietta) e Sergej Ignaševič.

Tabellino

Formazioni

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 2013
2013
Competizioni sportive a Rostov sul Don